Anjoman kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Anjuman, periodiskt vattendrag, Panjshir,

Iran 

 Anjoman-e Soflá, ort, Zanjan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar